Jodenstraat (Maastricht)
Jodenstraat (Venlo)